Кобра (Очкун) — традиційна назва деяких отруйних змій з родини Elapidae, котрі володіють здатністю в разі небезпеки розсовувати грудні ребра, утворюючи подобу капюшона. У сучасній науковій класифікації не існує єдиної таксономічної групи для цих плазунів. В основному, кобрами називають представників з роду справжні кобри Naja, проте деякі види належать до інших родів тієї ж родини:
 Щиткова кобра
 Водяна кобра
 Королівська кобра
 Лісова кобра

Кобра — річка в Республіці Комі та Кіровській області, права притока Вятки
 Кобра — річка в Кіровській області, права притока Моломи
 Кобра — село, Даровський район, Кіровська область
 Кобра — селище, Нагорський район, Кіровська область

Інше 
Кобра (газовий балончик)

Див. також 
 Cobra